Il doppio  del Copa Sevilla 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nikola Ćirić e Boris Pašanski erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Alessandro Motti e Stéphane Robert hanno battuto in finale Stephan Fransen e Wesley Koolhof 7-5, 7-5.

Teste di serie

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (primo turno)
  Vahid Mirzadeh /  Denis Zivkovic (primo turno)
  Victor Baluda /  Andrej Kuznecov (Quarti di finale, ritiro)
  Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (finale)

Tabellone

Note 
 

Copa Sevilla 2013
ATP Challenger Tour 2013